Kumbd ist der Name von

 Eberhard von Kumbd (de Commeda, von Stahleck; 1165–1191), Seliger Subdiakon im Kloster Kumbd

Siehe auch:
 Klosterkumbd, Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz (Deutschland)
 Kloster Kumbd, 1183 von Eberhard von Commeda gegründetes Zisterzienserinnenkloster im heutigen Ortsteil Kloster der Hunsrück-Gemeinde Klosterkumbd